Iván Espinosa de los Monteros y de Simón (Madrid, 3 de enero de 1971) es un promotor inmobiliario, consultor y político español, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox. Es diputado de la XIV legislatura de las Cortes Generales por Madrid, donde ejerce de portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados.

Biografía

Orígenes, formación y primeros años 
Nacido en Madrid el 3 de enero de 1971, es hijo del empresario Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós,  marqués de Valtierra, y de María Eugenia de Simón y Vallarino. Es descendiente de Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz, militar y diplomático español, a cuyo favor fue creado el marquesado de Valtierra por Alfonso XIII en 1907. Parte de su familia fue expulsada de España con motivo de la persecución cristiana, debido a sus orígenes judíos. 

Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE y obtuvo un MBA de finanzas en Estados Unidos. En 2001 contrajo matrimonio con Rocío Monasterio, arquitecta hispanocubana, con quien ha tenido cuatro hijos. El matrimonio en ocasiones ha trabajado conjuntamente en el sector de la construcción, comprando espacios sin uso para convertirlos en viviendas de lujo diseñadas por Monasterio. Espinosa también ha trabajado en empresas de consultoría, gestión e inversión.

Ha colaborado como tertuliano en programas de televisión como El Gato al Agua (IntereconomíaTV) o Espejo Público (Antena 3).

Dirigente de Vox 
Ligado al partido político Vox desde su fundación en 2013, ocupó el cargo de secretario general de la Comisión Organizadora Provisional antes de la celebración del primer congreso del partido. A continuación pasó a ocupar la Secretaría General del partido hasta octubre de 2016, cuando tomó cargo de la Vicesecretaría de Relaciones Internacionales. Fue número 2 de la lista electoral del partido para las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 encabezada por Alejo Vidal-Quadras, y que no obtuvo representación.

También se presentó como candidato por Vox a senador por Madrid en las elecciones al Senado de 2015 y de 2016, obteniendo, respectivamente,  y  votos, bien lejos de los  y  obtenidos por el último senador electo en cada elección.

En marzo de 2019 fue confirmado como tercero en la lista de Vox para las elecciones al Congreso por Madrid del 28 de abril encabezada por Santiago Abascal. Electo diputado en los comicios al obtener la candidatura de Vox 5 diputados en la circunscripción, a partir de la constitución de la  legislatura de la cámara baja, el 21 de mayo de 2019, pasó a ejercer de portavoz del Grupo Parlamentario de Vox. En las elecciones generales de noviembre de 2019 volvió a repetir como tercero en la lista de Vox al Congreso de los Diputados por Madrid, revalidando su acta de diputado para la XIV legislatura.

Posiciones políticas 
Espinosa ha criticado en distintas ocasiones a la Ley de Violencia de Género. También se ha manifestado a favor de la ilegalización de partidos contrarios a la unidad de España y que no renuncian al marxismo. Se ha manifestado a favor de la unidad de España y de la monarquía. Antiguo votante del Partido Popular, se ha mostrado crítico posteriormente con esta formación.

Polémicas

Procedimientos judiciales 
En abril de 2019, el diario digital eldiario.es informaba de que un juzgado de Madrid había condenado a una empresa, de la que Espinosa era único accionista y administrador, a pagar parte de una deuda que había contraído con una constructora a la que habría contratado para realizar unas obras en una vivienda en Madrid y sobre las que hubo discrepancias, habiendo pagado Espinosa parte de las reparaciones necesarias cuyo importe el juzgado descontó de la cantidad reclamada. La condena fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. En septiembre de 2019, un juzgado de 1ª Instancia de Madrid condenó a Espinosa a realizar el pago de dicha deuda ( €), puesto que su empresa había declarado indebidamente un concurso de acreedores. El Tribunal Supremo ratificó en diciembre de 2021 la sentencia, según la cual el político madrileño debía pagar  € euros más intereses —así como asumir las costas judiciales— por la comisión de un fraude de acreedores; tres meses más tarde, un juzgado de Madrid decretaba el embargo de su sueldo como diputado dado que seguía sin abonar el importe establecido en la sentencia.

Ascendencia

Referencias 

Ivan
Diputados por la provincia de Madrid
Políticos de Vox
Diputados de la XIII Legislatura de España
Diputados de la XIV Legislatura de España
Nacidos en Madrid